Pseudopohlia är ett släkte av bladmossor. Pseudopohlia ingår i familjen Bryaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pseudopohlia